Jean Lejeune peut désigner :
 Jean Lejeune (1592-1672), surnommé le Père l'Aveugle, religieux et théologien français ;
 Jean Lejeune, de Herstal, dont le nom de plume était Jean Lamoureux (1880-1918), poète belge de langue wallonne, non repris dans l'anthologie de Maurice Piron ;
 Jean Lejeune, de Jupille (1875-1945), écrivain en langue wallonne repris dans l'anthologie de Maurice Piron et chercheur en toponymie et lexicologie  wallonne, collaborateur de Jean Haust ;
 Jean Lejeune (1905-1961), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Jean Lejeune (1914-1979), historien et politique belge.

Voir aussi 
 Jean Le Jeune (1411-1451), un cardinal français

Référence